Literatuur
 Mother of Storms, sciencefictionroman van de Amerikaanse schrijver John Barnes

Muziek
 To watch the storms, muziekalbum van Steve Hackett
 Storms over London Town, muziekalbum van Mostly Autumn
 Storms over Still Water, muziekalbum van Mostly Autumn

Personenmet de achternaam Storms
 Annelies Storms, Belgisch politica
 Emile Storms, Belgisch ontdekkingsreiziger
 Harry Storms, Nederlands beeldhouwer en graficus
 Maxim Storms, Belgisch acteur
 Nina Storms, Nederlands topfunctionaris
 Pieter Storms, Nederlands presentator en journalist
 Willem Storms, Belgisch zanger

Nederlandse of Vlaamse achternaam